Полевцы:

 Полевцы — село, входит в Тучинский сельский совет Гощанского района Ровненской области Украины.
 Полевцы — село в Чортковском районе Тернопольской области Украины.